

Toponymes 
À rapprocher des nombreuses variantes toponymiques de « Cierne ». 
 Sierne, un hameau de la commune de Veyrier, Genève, Suisse
 Les Sciernes d'Albeuve, hameau d'Albeuve, district de la Gruyère, Fribourg, Suisse
 Sierne du Pont, lieu-dit des Alpes vaudoises, Suisse
 Siernes-Picats, un hameau des Alpes vaudoises, près de Rougemont, Suisse

Homonymie de toponyme